Mistrzostwa Serbii w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na stadionie Atletski Centar Sirmium w Sremskiej Mitrovicy 17 i 18 lipca.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2010 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Serbii
2010 w Serbii
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce